

Рєчиця — село, центр Речицького сільського поселення Лівенського району Орловської області.
 Рєчиця — річка у Курській області, притока Черні.

Див. також 
 Речиця
 Річиця